Grdovići je ime več naselij:
 Grdovići, Srbija
 Grdovići, Črna gora